III. Magnus norvég király (1073–1103)
III. Magnus svéd király (1240?–1290)
III. Magnus Man szigeti király (1252–1265)